Llista d'asteroides del 78.001 al 79.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 78001–78100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 78101–78200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 78201–78300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 78301–78400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 78401–78500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 78501–78600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 78601–78700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 78701–78800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 78801–78900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 78901–79000 [ edit]